Приз самому ценному игроку финала женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ) () — награда, которая ежегодно вручается лучшему игроку финала, начиная с пятого сезона лиги (1985). С 2014 года эта премия стала называться Призом самому ценному игроку финала имени Рэйчел Спорн (также известна как Медаль Рэйчел Спорн), которая была названа так в честь самого признанного и успешного игрока команды «Аделаида Лайтнинг» Рэйчел Спорн, дважды удостоенной этого приза. Самым титулованным игроком в истории финалов ЖНБЛ является Лорен Джексон, которая выигрывала этот престижный трофей четыре раза.

Кроме того Келси Гриффин выигрывала титул самого ценного игрока финала трижды, а ещё четыре игрока, Шелли Горман, Кристен Вил, Энни Бёрджесс и Лейлани Митчелл получали этот приз по два раза. Чаще других обладателями этого трофея становились игроки команд «Канберра Кэпиталз» (девять раз), «Аделаида Лайтнинг» (пять раз), «Сидней Юни Флэймз» и «Саутсайд Флайерз» (по четыре раза) и «Таунсвилл Файр» (три раза). Действующим обладателем этой почётной награды является Линдсей Аллен из клуба «Мельбурн Бумерс».

Легенда к списку

Обладатели награды

Примечания

Ссылки 
 

Награды женской НБЛ
Награды, появившиеся в 1985 году
Награды по алфавиту